Frederik Wilmann (* 1985), un coureur cycliste norvégien ; 
 Ine Marie Wilmann (1985-), actrice norvégienne ; 
 Jostein Wilmann (* 1953, Viggja), un coureur cycliste norvégien ; 
 Klaus Wilmann [?]. 

Variante : Willmann
 Edouard Willmann (1820-1877), graveur français ;
 Michael Willmann (1630–1706), peintre allemand.

Variante : Willman
 Noel Willman (1918-1988), acteur irlandais ;
 Thomas Lindsay Willman (1784-1840), clarinettiste et bassettiste britannique d'origine allemande ;
 Willman 1, un amas globulaire situé dans la constellation de la Grande Ourse ;
 (22498) Willman, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Variante : Wilman
 Maria Wilman (1867–1957), géologue et botaniste sud-africaine.